Sakora, un village au Burkina Faso.
 Sakora, un village au Mali.